Es gibt zwei Wassertürme in Oldenburg:
 den Wasserturm Oldenburg-Donnerschwee
 den Bahnwasserturm Oldenburg Hafen